Wrong Again (1929), een Amerikaanse film uit 1929
 Wrong Again (single), een single van Martina McBride uit 1998